Большое Косарово — упразднённая деревня в Ржевском районе Тверской области России. Находилась на территории современного сельского поселения «Чертолино».

География 
Расположена деревня на юге области, в зоне смешанных лесов, у деревни Поротки, вблизи реки Добрыня.

К северо-западу от деревни — вершина в 218 метров.

История 
Входила в Павлюковскую (под другим данным — в Харинскую) волость Ржевского уезда Тверской губернии, позднее — в Афанасовский сельсовет.

Владелица имения — Ковалевская Маргарита Александровна, поручица.

Инфраструктура 
Владельческая усадьба (описание от 1858 г.- ГАТО. Ф. 148. Оп. 1. Д. 1550. 16 л.).

Транспорт 
Урочище находится у автомагистрали  «Балтия».

Литература 
 Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел : [По сведениям 1859]. — СПб. : изд. Центр. стат. ком. Мин. внутр. дел, 1861—1885. [Вып.] 43 : Тверская губерния / Обраб. ред. И. Вильсоном. — 1862. — XXXVIII, [2], 454 с. ; 1 л. карт.
 Большое Косарово, деревня (Тверская губерния). Выкопировка с плана разверстания земли общества крестьян деревни Большое Косарово, в даче специального межевания под названием 3-ий участок пустоши Щетининой (Щ-21) Павлюковской волости, Ржевского уезда Тверской губернии [Карты] / сост. в 1911 г. землемером Федором Павловым. — Тверь, 1911. — 1 л.: одноцв.

Ссылки 
 Большое Косарово на Викимапии
 Косарево Боль., Павлюковская вол.  Справочник волостного деления. Алфавитный список селений Ржевского уезда

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Ржевского района